Émile Lavezzari (1832-1887), ingénieur centralien et architecte français
 Giovanni Lavezzari (1817-1881), peintre italien
 Jan Lavezzari (1876-1947), peintre français